Cambridge Bay, localité canadienne du Nunavut ;
 Cambridge Bay (circonscription), circonscription électorale du Nunavut.